Рожков, Михаил:
 Рожков, Михаил Викторович (род. 1983) — российско-казахстанский футболист.
 Рожков, Михаил Иосифович (род. 1946) — доктор наук, профессор.
 Рожков, Михаил Федотович  (1918—2018) — советский и российский балалаечник-виртуоз, народный артист России.